They're Off – documentario del 1903 prodotto dalla Selig Polyscope Company
 They're Off – film del 1918 diretto da Roy William Neill
 They're Off – film del 1919 prodotto dalla National Film Corporation of America
 They're Off – film del 1922 diretto da Francis Ford
 The Married Flapper o They're Off, regia di Stuart Paton (1922)
 They're Off – film del 1933 diretto da Frank Cadman e John Rawlins
 They're Off – film del 1936 diretto da Lloyd French
 All'ippodromo (They're Off) – film del 1948 diretto da Jack Hannah
 They're Off – film del 1949 diretto da Robert Youngson